Минас има више значења:

 Минас (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Минас (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Минас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику